Валери Петтифорд (, род. ) — американская актриса, танцовщица и джазовая певица. Петтифорд добилась наибольшей известности благодаря своим ролям в бродвейских мюзиклах. В 1999 году она номинировалась на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле за выступление в постановке «Фосс».

На телевидении Петтифорд известна благодаря своей роли в ситкоме «Половинка и половинка», где она снималась с 2002 по 2006 год. Также она была частью актёрских составов дневных мыльных опер «Как вращается мир» и «Одна жизнь, чтобы жить». На большом экране она наиболее известна благодаря роли матери Мэрайи Кэри в фильме 2001 года «Блеск». Помимо этого она сыграла порядка пятидесяти других ролей на экране, но в первую очередь выступала на театральной сцене.

Частичная фильмография 
 Клуб «Коттон» (1984)
 Как вращается мир (1988—1990)
 Одна жизнь, чтобы жить (1990—1994)
 Блеск (2001)
 Как Майк (2002)
 Половинка и половинка (2002—2006)
 Братство танца (2007)
 Почему я делал это? (2009)
 Зачем мы женимся снова? (2010)
 Недетские танцы (2012)
 Везунчик (2013)
 Открытие ведьм (2018)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США